Наталья Луценко:
 Луценко, Наталья Борисовна (род. 1956) — мэр города Кисловодска.
 Луценко, Наталья Григорьевна (род. 1960) — Депутат ВС Республики Казахстан XIII созыва.